Тернава — река на Украине, левая, подольский приток Днестра
 Тернава — село, Львовская область, Старосамборский район